Golobinjek je ime več naselij v Sloveniji:

 Golobinjek, občina Mirna Peč
 Golobinjek ob Sotli, občina Podčetrtek
 Golobinjek pri Planini, občina Šentjur pri Celju

Naselja v Sloveniji